Unter dem Namen Rheinische Zeitung erschienen folgende Zeitungen:
 Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe, Köln (1842–1843)
 Rheinische Zeitung (SPD-Organ), Köln (1892–1933 und 1946–1951)

Siehe auch:
 Neue Rheinische Zeitung (Begriffsklärung)
 Oberrheinische Zeitung